Muerte blanca puede referirse a:
 Síndrome de muerte súbita del lactante;
 Simo Häyhä (1905-2002), célebre francotirador finlandés conocido por el sobrenombre La Muerte Blanca (fin.: Valkoinen Kuolema, ruso: Belaya Smert).
 La muerte blanca, una película argentina de 1985;
 La Muerte Blanca, una barra brava del club de fútbol ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria de Quito;